Амстердам — международные шахматные турниры проводились с конца 1880-х годов.

Победители

Литература